

Geografia 
 Bacar – villaggio nella provincia di Cabo Delgado, nel Mozambico nord-orientale

Persone 
 Mohamed Bacar – presidente di Anjouan, una delle tre isole autonome che compongono le Comore
 Nasrane Bacar – velocista francese originaria di Mayotte
 Primož Bačar – ex cestista sloveno, fino al 1992 jugoslavo